

Geografia 
 Adnet – comune austriaco del distretto di Hallein nel Salisburghese

Persone 
 Françoise Adnet – pittrice francese
 Jacques Adnet – pittore, architetto e designer francese
 Jean Adnet – politico francese
 Marcelo Adnet – comico, attore, conduttore televisivo e compositore brasiliano
 Mathieu Adnet – missionario francese